Сергей Норикович Элоян (род. 8 октября 1958 года, Нижний Тагил, Свердловская область, РСФСР, СССР) — российский , народный художник Российской Федерации (2021).

Биография 
Родился 8 октября 1958 года в Нижнем Тагиле Свердловской области.

В 1978 году — окончил Иркутское училище искусств, специальность «художник-оформитель».

В 1988 году — окончил Красноярский государственный художественный институт, специальность «интерьер и оборудование».

В 1989 году — обучался в Центральной учебно-экспериментальной студии Союза художников СССР (педагог М. А. Коник).

В 2001 году — обучался в Международной летней академии художеств в Зальцбурге (педагоги И. И. Кабаков и Б. Е. Гройс).

С 1989 по 1994 годы — преподавал композицию и мастерство в Иркутском художественном училище.

С 1991 года — член Союза художников России, с 1998 года — член Союза дизайнеров России.

С 1991 по 1994 годы — председатель правления Иркутской организации Союза художников России.

С 1998 года — преподает на кафедре архитектурного проектирования Иркутского государственного технического университета.

Автор учебного пособия «Синтез изобразительных искусств и архитектуры (на примере Князе-Владимирского храма г. Иркутска)», Изд-во ИРНИТУ, 2014 г., 80 с.

Участвовал в росписи главного храма Вооружённых сил Российской Федерации.

Награды 
 Народный художник Российской Федерации (2021)
 Заслуженный художник Российской Федерации (2005)
 Первая премия на конкурсе проектов мемориальной часовни на месте авиакатастрофы в поселке Мамоны
 Вторая премия конкурса проекта памятного знака Иркутска в парке Канадзаве (Япония).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Иркутского областного художественного колледжа имени И. Л. Копылова
Выпускники Красноярского государственного художественного института
Преподаватели Иркутского технического университета
Члены Союза художников России
Члены Союза дизайнеров России